Василий Александрович Симонов (15 марта 1928, Казанка, Пресновский район, Кзыл-Джарский округ, Казакская АССР, РСФСР, СССР — 4 октября 1999, Казанка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область, Казахстан) — управляющий отделением совхоза «Островский» Пресновского района Северо-Казахстанской области. Герой Социалистического Труда (1967).

Биография 
Родился 15 марта 1928 года в крестьянской семье в селе Казанка Казанского сельсовета Пресновского района Кзыл-Джарского округа Казакской АССР РСФСР (ныне село — административный центр Казанского сельского округа Жамбылского района Северо-Казахстанской области Республики Казахстан).

С 1942 года трудился разнорабочим в сельхозартели (колхозе) «Прибой» Пресновского района.

С 1948 по 1951 года проходил воинскую службу в Советской Армии, был помощником командира взвода. В армии получил специальность тракториста.

После армии возвратился в родное село, где трудился учётчиком тракторной бригады, заместителем председателя колхоза «Прибой». С 1961 года после организации совхоза «Островский» трудился бригадиром тракторной бригады, в 1962 и 1963 годах бригада добилась лучших в районе урожаев и завоевала первенство в социалистическом соревновании.

Вступил в КПСС.

В 1963 году стал управляющим отделением совхоза «Островский».

Будучи заведующим отделением, применял передовые агрономические методы, в результате чего в совхозе значительно возрос урожай зерновых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1967 года за достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна в 1966 году удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1970 году избран председателем колхоза имени Ленина в селе Железное Пресновского района Северо-Казахстанской области Казахской ССР.

С 1977 года проживал в Половинском районе Курганской области. Трудился директором Воскресенского межколхозного предприятия по производству говядины на промышленной основе. В 1978 году избран председателем колхоза «Искра» Воскресенского сельсовета Половинского района. 

В 1979 году окончил Макушинский зооветеринарный техникум по специальности «зоотехния».

С 1983 по 1988 год — сторож-пожарник колхоза «Искра» Половинского района.

Избирался членом Северо-Казахстанского обкома Коммунистической партии Казахстана, депутатом Пресновского и Половинского районных Советов народных депутатов.

В 1988 году вышел на пенсию и вернулся в родное село Казанка Пресновского района Северо-Казахстанской области, где продолжал заниматься крестьянским трудом. 

Скончался 4 октября 1999 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1967 года
 Орден Ленина № 390452
 Медаль «Серп и Молот» № 14942
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «За освоение целинных земель»

Примечания

Источники 
 
 Симонов Василий Александрович / Лица Зауралья

Члены КПСС
Председатели колхозов
Персоналии:Макушино
Персоналии:Половинский район
Члены Северо-Казахстанского обкома КП Казахстана
Депутаты районных советов Казахской ССР
Депутаты районных советов РСФСР
Политики Курганской области